Consciência causa o colapso é uma das teorias  na qual as observações por um ser consciente são responsáveis pelo colapso da função de onda. Esta é uma tentativa de solucionar o paradoxo do amigo de Wigner estabelecendo-se que o colapso é ocasionado pelo primeiro observador consciente. Os defensores desta teoria afirmam que esta não é uma reedição do dualismo da substância, desde que (em ramificações desta visão) consciência e objetos estão entrelaçados e não podem ser considerados como distintos. A teoria da consciência causa o colapso pode ser considerada como fundamental na concepção de realidade. interpretações da mecânica quântica e alguns físicos ainda rejeitam-na por ser não verificável e introduzir elementos desnecessários na física, apesar de poder ser de suma importância para a concepção de realidade da raça humana. 

O processo de "medição" na mecânica quântica é considerado como a consciência em si mesmo. Porém, não é explicado pela teoria porque animais, criaturas vivas, ou objetos tem consciência, isto é, o direito para colapsar a função de onda. Também não está claro se os mecanismos de medição devem também ser considerados conscientes, embora geralmente os equipamentos de medição sejam considerados uma "cadeia de observações" que somente termina em uma entidade consciente. Alguns mesmo sugeriram que existe uma "consciência maior" e, portanto mais capaz de colapsar a função de onda, o que vai de encontro à crença de que Deus é onisciente (caso seja, todas as funções de onda existente estão colapsadas!),  porém outros acreditam que todas as entidades conscientes tenham a mesma capacidade.

Amit Goswami, um destacado físico teórico, defende esta teoria em alguns de seus escritos, incluindo The Self-Aware Universe. O físico Hungaro Eugene Wigner também concorda com ele.

Mecânica quântica